Příjmení Bodický nosí více významných osobností:

 Cyril Bodický (1863–1945) – slovenský evangelický farář a spisovatel, otec Ladislava Bodického
 Ladislav Bodický (1895–1973) – československý legionář, důstojník a účastník SNP, syn Cyrila Bodického
 Vladimír Branislav Bodický (1897–1967) – slovenský armádní a četnický důstojník, účastník SNP a politický vězeň komunistického režimu